Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Thomaz Bellucci che ha battuto in finale Martín Vassallo Argüello 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo García López (semifinali)
 Frank Dancevic (secondo turno)
 Martín Vassallo Argüello (finale)
 Thomaz Bellucci (Campione)

 Paul Capdeville (quarti di finale)
 Frederico Gil (secondo turno)
 David Guez (secondo turno)
 Laurent Recouderc (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour 2008